Ciro Ceruti – attore, regista teatrale e autore comico italiano
 Federico Ceruti – poeta e letterato italiano
 Giacomo Ceruti – pittore italiano
 Gian Carlo Ceruti – dirigente sportivo italiano
 Gianluigi Ceruti – politico e avvocato italiano
 Mauro Ceruti – filosofo e politico italiano
 Roberto Ceruti – ciclista su strada italiano
 Roberto Ceruti – giornalista, musicista e chitarrista italiano
 Roque Ceruti, in italiano Rocco Cerruti – compositore italiano naturalizzato peruviano
 Vanessa Ceruti – modella cilena